Marisela puede referirse a:

Nombre 
 Marisela, nombre de pila femenino;

Personajes 
 Marisela (-), personaje de la novela "Doña Bárbara" (1929), de Rómulo Gallegos;
 Marisela (1966-), empresaria y artista (cantante) mexicana;
Marisela Godoy, abogada ymagistrada venezolana;
 Marisela Ortiz (19??-), activista por los Derechos Humanos mexicana;

Miscelánea 
 Marisela (1983), telenovela venezolana.
 Marisela, nombre común de la planta Lonicera implexa.

en:Marisela (disambiguation)